Batini ist der Familienname von:

 Giorgio Batini, italienischer Journalist und Autor
 Martina Batini (* 1989), italienische Fechterin

Batini bezeichnet außerdem:
 Bâtinî, esoterischen Richtung in der islamischen Mystik
 Mount Batini, Berg auf der Fidschi-Insel Vanua Levu
 Bateinoi, bei Ptolemäus genannter germanischer Stamm